Maria Izabela Braganza, ochrzczona jako: Maria Isabel Francisca d'Assis Antónia Carlota Joanna Josefa Xavier de Paula Michaela Raphaela Isabel Gonzaga de Bragança e Bourbon (ur. 19 maja 1797, w Queluz, zm. 26 grudnia 1818, w Madrycie) – infantka Portugalii, królowa Hiszpanii 

Była córką króla Jana VI i jego żony Charlotty Joachimy Burbon, infantki hiszpańskiej.

W 1816 poślubiła swojego własnego wuja – króla Ferdynanda VII, którego pierwsza żona – Maria Antonietta Burbon, księżniczka Obojga Sycylii zmarła dwa lata wcześniej. W 1818 na jej prośbę, Ferdynand VII utworzył obecnie jedno z najważniejszych i najbogatszych muzeów na świecie - Muzeum Prado.

Maria Izabela zmarła 26 grudnia 1818 i została pochowana w Eskurialu – nie spełniła swojego obowiązku – nie dała mężowi następcy tronu, a jedynie córkę, Maríę Luísę Isabel (ur. 21 sierpnia 1817, zm. 9 stycznia 1818). W 1819 jej mąż poślubił Marię Józefę Wettyn, a w 1829 – Marię Krystynę Burbon.

Hiszpańskie królowe
Dynastia Bragança
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Urodzeni w 1797
Zmarli w 1818
Odznaczeni Orderem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Vila Viçosa
Damy Orderu Świętej Elżbiety